Dina Porat – docente, storica e scrittrice argentina
 Hanan Porat – politica israeliana
 Orna Porat – attrice tedesca di nascita israeliana
 Otto von Porat –  pugile norvegese